San Marino je název více věcí:

 San Marino – stát v Evropě
 San Marino (řeka) – řeka pramenící v San Marinu
 San Marino (město) – hlavní město státu San Marino
 San Marino (Kalifornie) – město v USA

Externí odkazy